MMK est un sigle, qui signifie :
 Le Combinat métallurgique de Magnitogorsk (Magnitogorski Metallourguitcheski Kombinat en russe), une entreprise sidérurgique russe 
 Le Museum für Moderne Kunst
 Le Multi Media Kid, atelier d'art contemporain situé à Rougon dans les gorges du Verdon, France.

MMK est un code, qui signifie :
 kyat, la monnaie de la Birmanie, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies)

Code